FFI может означать:
 FFI (Forces Françaises de l'Intérieur) - официальное название голлистской ветви французского Сопротивления в 1943-1944 годах.
 FFI в медицине (Fatal familial insomnia) — Фатальная семейная бессонница.
 FFI (Foreign function interface) в программировании — .
 ffi (ﬃ) в типографии — распространённая лигатура.